Rouillon est un nom propre. C'est un nom de famille, un toponyme et un hydronyme français.

Localisation du patronyme 
Le patronyme Rouillon est particulièrement présent en Lorraine, surtout dans le département des Vosges, ainsi que dans l'ouest de la France, en particulier dans le nord de la Région centre, en Vendée, dans la Sarthe et dans la Vienne.

Ce patronyme est également présent en Belgique.

Étymologie 
 Il existe une commune appelée Rouillon dans le département français de la Sarthe. Le nom de famille Rouillon peut donc désigner dans certaines branches familiales « celui qui habite à Rouillon ». Selon Albert Dauzat et Ernest Nègre, le nom de la commune de Rouillon viendrait de l'anthroponyme latin ou roman Rupilius.

 Rouillon est également le nom de deux ruisseaux en région parisienne. Selon les spécialistes en onomastique du site Geneanet, Rouillon pourrait désigner dans certaines branches familiales un fossé, un ruisseau.

 Selon le même site, Rouillon pourrait désigner un tertre, un talus dans l'est de la France.

 La branche belge du nom est peut-être en rapport avec le ruisseau Le Rouillon qui traverse la commune belge d'Annevoie-Rouillon.

Personnalités 
 Charles Gaston Rouillon, (1915-2007), un alpiniste et explorateur français.
 Perrine Rouillon (1951-), une auteure française de livres de mots et d'images.
 Jacqueline Rouillon-Dambreville, personnalité politique française, maire et conseillère générale de Saint-Ouen de 1999 à 2014.

Toponymie 
 Rouillon, une commune française, située dans le département de la Sarthe et la région Pays de la Loire ;  
 Rouillon, un hameau de la commune de Flines-lès-Mortagne, qui possède un ancien prieuré abbatial et des lieux-dits rappelant la présence des moines de l'abbaye de Château (détruite) ;  
 Rouillon, partie d'Annevoie-Rouillon, elle-même section de la commune belge d'Anhée, dans la province de Namur.

Hydronymie 
 le Rouillon, un petit ruisseau français de l'Essonne, affluent de l'Yvette, elle-même sous-affluent de la Seine par l'Orge, qui coule en région parisienne.

 le Rouillon, un petit ruisseau français de la Seine-Saint-Denis, affluent du Croult, sous-affluent de la Seine, qui coule dans la Plaine de France en région parisienne.

 Le Rouillon, une rivière de Belgique, affluent de la Meuse, qui traverse notamment Annevoie-Rouillon et qui alimente les bassins des Jardins d'Annevoie.

Odonymie 
 Rue Labois-Rouillon, une voie publique du  arrondissement de Paris qui porte le nom de deux anciens propriétaires des terrains sur lesquels elle fut ouverte.

Architecture 
 Le château de Rouillon, un château de la commune de Chartrettes en Seine-et-Marne, édifié en 1595. 
 Le pont de Rouillon, un pont routier enjambant la Meuse qui relie Annevoie-Rouillon à Godinne.

Notes et références 

Patronyme français
Patronyme lorrain
Patronyme vosgien